Theodoros Metochite – politico, scrittore e mecenate bizantino
 Geòrgios Metochite – scrittore, teologo e diplomatico bizantino